Edgard Tytgat (1879-1957), Belgisch expressionistisch kunstschilder, boekbandontwerper en graficus
 Jan Tytgat (1963), Belgisch hoogleraar en toxicoloog
 Medard Tytgat (1871-1948), Belgisch kunstschilder en broer van Edgar Tytgat